Ово је списак српских револуционара, учесника српске револуције у периоду од 1804. до 1817. године.

Извори 

 
 
 
 
 
 

Спискови Срба
Спискови везани за историју
Српска револуција